Forrer ist der Familienname folgender Personen:

 André Forrer, bekannt als Mind-X (* 1972), Schweizer Trance-DJ
 Anita Forrer (1901–1996), Schweizer Fotografin, Graphologin, Autorennfahrerin
 Arnold Forrer (* 1978), Schweizer Schwinger
 Clara Forrer (1868–1950), Schweizer Lyrikerin
 Daniel Forrer (* 1981), Schweizer Telemarker
 Ernstl Forrer (* 1932), Schweizer Bergsteiger
 Emil Forrer (1894–1986), Schweizer Assyriologe, Altertumskundler und Hethitologe
 Emma Sulzer-Forrer (1882–1963), Schweizer Bildhauerin
 Fritz Schiess-Forrer (1880–1978), Schweizer Erfinder und Unternehmer
 Hans Forrer (* 1929), Schweizer Skirennfahrer
 Isabelle Forrer (* 1982), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Leonard Forrer (1869–1953), britischer Numismatiker
 Ludwig Forrer (1845–1921), Schweizer Politiker (FDP), Bundespräsident
 Marco Forrer (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler
 Remo Forrer (* 2002), Schweizer Sänger
 Robert Forrer (Politiker) (1868–1927), Schweizer Politiker (Radikal-Demokrat)
 Robert Forrer (1866–1947), Schweizer Sammler, Kunsthistoriker, Archäologe, Museumsdirektor und Denkmalschützer
 Sandro Forrer (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Thomas Forrer (* 1972), Schweizer Politiker (Grüne)
 Willi Forrer (auch Willy Forrer; * 1935), Schweizer Skirennfahrer

Siehe auch:
 Forer